Methfessel ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Methfessel (1807–1878), deutscher Komponist
 Albert Methfessel (1785–1869), deutscher Komponist und Dirigent
 Ernst Methfessel (1811–1886), deutscher Komponist
 Friedrich Methfessel (1771–1807), deutscher Komponist
 Gustav Methfessel (1839–1910), deutscher Geigenbauer
 Inge Methfessel (1924–2021), deutsche Schriftstellerin und Kulturpreisträgerin
 Louise Methfessel (1818–1854), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Siegfried Methfessel (1922–2012),  deutscher Physiker und Hochschullehrer für Experimentelle Festkörperphysik